O Campeonato Paulistano de Rugby Série B de 2012 foi a 12ª edição da segunda divisão do Rugby Union do estado de São Paulo. A disputa é entre março e julho.

Equipes participantes

Jogos

Classificação 
Pontuação: Vitória=4, Empate=2, Derrota=0, Bônus para equipe que fizer 4 ou mais tries = + 1, Bônus para equipe que perder por 7 pontos ou menos = + 1.

Semi Finais

Final

Campeão 
O campeonato Paulista de Rugby foi dividido em duas fase. Como havia o Torneio do Interior, a primeira etapa, chamada de campeonato Paulistano, teve como vencedor a equipe dos Tornados.

A segunda etapa foi um quadrangular entre os dois melhores colocados do Campeonato Paulistano e o Campeonato do Interior, onde teve a Poli Rugby como vencedor e esta obteve o direito de disputar a repescagem do Paulistão.

Repescagem

Ver também 
 Campeonato Paulista de Rugby
 Campeonato Paulista de Rugby de 2012

Ligações externas 
 Página oficial da Federação Paulista de Rugby
 Página oficial da Confederação Brasileira de Rugby
 Página do Portal do Rugby

B
Rugby de 2012 no Brasil